Монтандр () — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент кантона — Шаранта Приморская. Входит в состав округа Жонзак. Население кантона на 2006 год составляло 6452 человек.

Код INSEE кантона — 1717. Всего в кантон Монтандр входят 15 коммун, из них главной коммуной является Монтандр.

Коммуны кантона 

 Бран (Шаранта Приморская): население — 122 чел.
 Шамуйак: население — 308 чел.
 Шартюзак: население — 159 чел.
 Кориньяк: население — 321 чел.
 Ку (Шаранта Приморская): население — 433 чел.
 Экспирмон: население — 116 чел.
 Жюсса: население — 101 чел.
 Мессак: население — 109 чел.
 Монтандр: население — 3140 чел.
 Помье-Мулон: население — 186 чел.
 Руффиньяк: население — 427 чел.
 Сумера (Шаранта Приморская): население — 321 чел.
 Сумулен: население — 207 чел.
 Тюжера-Сен-Морис: население — 327 чел.
 Ванзак: население — 175 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Приморская Шаранта